Angie kan henvise til:

 Angie (Rolling Stones) - sang fra bandet The Rolling Stones
 Angie (dokumentarfilm) - dansk dokumentarfilm fra 2005 instrueret af Tine Katinka Jensen